Mats Waltin (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur 
En 1970, il commence sa carrière avec le IK Göta. Il a longtemps évolué dans l'Elitserien avec le Södertälje SK et le Djurgården Hockey. Il a remporté la LNA 1986 et 1987 avec le HC Lugano. Il met un terme à sa carrière en 1991.

Carrière internationale 
Il a représenté la Suède au niveau international. Il a notamment participé aux championnats du monde senior, et aux Jeux olympiques où la Suède a remporté deux médailles de bronze ne 1980 et 1984.

Trophées et honneurs personnels 
 1975-1976 : Guldpucken.
 1979 : nommé dans l'équipe suédoise des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1970-1971|| IK Göta|| Division 2|| 17|| 15|| || || || || || || || 
|- 
| 1971-1972|| IK Göta || Division 2|| 17|| 16|| || || || || || || || 
|-
| 1972-1973|| Södertälje SK|| Division 1|| 28|| 5|| 6|| 11|| 6|| || || || || 
|- 
| 1973-1974|| Södertälje SK || Division 1 || 32|| 12|| 12|| 24|| 12|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Södertälje SK || Division 1 || 27|| 2|| 10|| 12|| 14|| || || || || 
|-
| 1975-1976|| Södertälje SK || Elitserien || 35|| 10|| 12|| 22|| 10|| || || || || 
|-
| 1976-1977|| Södertälje SK || Elitserien || 33|| 5|| 8|| 13|| 26|| || || || || 
|- 
| 1977-1978|| Södertälje SK|| Elitserien|| 33|| 4|| 16|| 20|| 22|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 36|| 12|| 29|| 41|| 22|| || || || || 
|- 
| 1979-1980|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 32|| 12|| 14|| 26|| 10|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 35|| 11|| 9|| 20|| 12|| || || || || 
|- 
| 1981-1982|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 31|| 11|| 10|| 21|| 12|| || || || || 
|-
| 1982-1983|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 15|| 5|| 5|| 10|| 8|| || || || || 
|-
| 1984-1985|| HC Lugano|| LNA|| 35|| 12|| 27|| 39|| || || || || || 
|-
| 1985-1986|| HC Lugano || LNA || 36|| 11|| 26|| 37|| || || || || || 
|- 
| 1986-1987|| HC Lugano || LNA || 30|| 7|| 9|| 16|| || || || || || 
|-
| 1987-1988|| EV Zoug || LNA || 34|| 7|| 12|| 19|| || || || || || 
|-
| 1988-1989|| EV Zoug || LNA || 35|| 7|| 17|| 24|| || || || || || 
|-
| 1989-1990|| Djurgården Hockey || Elitserien|| 27|| 0|| 2|| 2|| 8|| 1|| 0|| 0|| 0|| 2
|- 
| 1990-1991|| Södertälje SK|| Elitserien|| 40|| 3|| 4|| 7|| 26|| || || || ||

Références 

Naissance à Stockholm
Naissance en octobre 1953
Joueur international suédois de hockey sur glace
Entraîneur suédois de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Joueur du Södertälje SK
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Joueur du HC Lugano
Joueur du EV Zoug
Médaillé de bronze olympique suédois
Entraîneur du HC Davos
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du Guldpucken
Membre du Temple de la renommée du hockey suédois